Монтенвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Монтенвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін